Desa Lebaksiuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lebaksiuh (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,17), Jawa Barat, 
 Desa Lebaksiuh (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 108,59), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar